Un nido per amico. Come educatori e genitori possono aiutare i bambini a diventare se stessi è un libro di Grazia Honegger Fresco, edito dalla casa editrice Edizioni La meridiana.

Caratteristiche 
Il libro (103 pagine) fa parte della collana "Partenze per educare alla pace", tratta dell'importanza della prima infanzia in particolare delle figure educative che stanno intorno e operano durante il primo periodo di vita del bambino, partendo dalla rilevanza fondamentale che ha una buona struttura di asilo nido.

Le figure, in particolare quella dei genitori, in ambito familiare e quella dell'educatrice, in  ambito scolastico, hanno una grande responsabilità nei confronti del neonato perché sono chiamati a riconoscere, fin da subito, il loro valore, la loro unicità e in generale le caratteristiche proprie del  bambino conciliandole con le prime esperienze della sua vita.

Una particolare attenzione, in questo volume è data dalla struttura dell'Asilo Nido italiano a confronto con Asili spagnoli e francesi (ma non solo), viene data importanza alle diverse attività che si svolgono al suo interno, tutte incentrate sulla figura del bambino e servono fin da subito alla creazione della sua identità.  

Nella stesura di questo libro l'autrice si ispira molto alle opere e ai progetti di Maria Montessori, riguardanti la prima infanzia.

Struttura 
L'opera è suddivisa in tre parti, ognuna delle quali composta da alcuni capitoli:

 L'originalità di ogni essere umano; 
 Al nido ai primi mesi;  
 La conquista dei movimenti; 
 La conquista della parola;  
 La cura sociale e le relazioni;  
 Benessere, appagamento, personalizzazione; 
 Compartecipazione e alleanza nella crescita del bambino; 
 Organizzare l'ambiente dal punto di vista dello sviluppo;  
 Aiuti al linguaggio nel secondo e terzo anno; 
 Il gruppo al lavoro,  
 Quale programmazione?

Note

Voci correlate 

 Maria Montessori
 Grazia Honegger Fresco

Collegamenti esterni 
 

Saggi di pedagogia